Ока́мпо () — испанская фамилия и топоним.

Топоним 
 Окампо — муниципалитет в Мексике, входит в штат Гуанахуато.
 Окампо — город в Мексике, входит в штат Коауила.
 Окампо — муниципалитет в Мексике, входит в штат Коауила.
 Окампо — город в Мексике, входит в штат Тамаулипас.
 Окампо — муниципалитет в Мексике, входит в штат Тамаулипас.
 Окампо — муниципалитет в Мексике, входит в штат Чиуауа.

Фамилия 
 Окампо, Виктория (1890—1979) — аргентинская писательница и общественный деятель, издатель.
 Окампо, Дарио (род. 1986) — аргентинский футболист.
 Окампо, Мельчор (1814—1861) — мексиканский юрист, учёный и политик.
 Окампо, Октавио (род. 1943) — скульптор, художник кино и театра.
 Окампо, Сильвина (1903—1994) — аргентинская поэтесса и писательница.
 Окампо, Хуан (род. 1989) — мексиканский футболист, защитник.
 Окампо Лосада, Хуан Фернандо (род. 1994) — колумбийский пловец в ластах.
 Окампо, Эрнандо (1911—1978) — филиппинский писатель и художник-абстракционист.